Miejscowości w USA:
 Nashua – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw
 Nashua – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin
 Nashua – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Valley
 Nashua – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough